Ensdorf peut faire référence à :
 Ensdorf, une commune de Bavière, en Allemagne;
 Ensdorf, une commune de Sarre, en Allemagne.